Вергилий или Виргилий, Вергиний () може да се отнася за:

 Вергилий, древноримски поет, автор на „Енеида“, 1 век пр.н.е.
 Vergilius Augusteus, Codex, ръкопис от Вергилий от 4 век
 Vergilius Vaticanus, ръкопис от 400 г.
 Vergilius Romanus, манускрипт от 5 век
 Смъртта на Вергилий, роман от Херман Брох (1886-1951) от 1945 г.
 Марк Вергилий, народен трибун 87 пр.н.е.
 (2798) Вергилий, астероид

Други: (лат.: Vergilia, Virgilia; Virgil, Virgilio)

 Virgilia (genus), от фамилия Бобови в Южна Африка
 Виргилия, община в Калифорния
 Вергилия, римско женско име
 Виргилия, 5 век пр.н.е., съпруга на Гней Марций Кориолан
 Виргилио, италианско мъжко име
 Свети Виргилий, епископ на Залцбург (745—784)
 Полидор Вергил (1470-1555), значим италиански хуманист